Showtek е техно, хардстайл, хаус музикална група Нидерландия, основана през 2001 г.

Нейните членове са Воутер Янсен и Сйоерд Янсен.

Дискография

Студийни албуми

Сингли

Източници 
  Showtek на discogs.com

Външни препратки 
  Официален сайт

Нидерландски електронни групи
Айндховен
Основани в Нидерландия през 2001 година